Royal London Watches Grand Prix 2007 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 13 och 21 oktober. Turneringen vanns av Marco Fu som tog sin första rankingtitel.

Resultat

Slutspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H 

Snookersäsongen 2007/2008
2007